Friedrich Schnitzler oder Fritz Schnitzler ist der Name folgender Personen:

 Fritz Schnitzler (Maler) (1851–1920), deutscher Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Friedrich Wilhelm Schnitzler (1928–2011), deutscher Politiker und Unternehmer